Éléonore ist der Name folgender Personen:

 Eleonore von Aquitanien (Éléonore d'Aquitaine, auch Éléonore de Guyenne; * um 1122, † 1204), Herzogin von Aquitanien, durch Heirat erst Königin von Frankreich, dann Königin von England 
 Catherine Éléonore Bénard (1740–1769), Tochter von Pierre Bénard, Stallmeister des Königs
 Éléonore de Bourbon (1587–1619), Tochter von Henri I. de Bourbon und seiner zweiten Frau Charlotte de la Trémoille
 Éléonore Duplay (1768–1832), historische Person im Zusammenhang mit der Französischen Revolution
 Éléonore François Elie Moustier, marquis de Moustier (1751–1817), französischer Diplomat
 Eleonore d’Olbreuse (1639–1722), Herzogin von Braunschweig-Lüneburg-Celle
 Eleonore von der Provence (Éléonore de Provence; * um 1223, † 1291) heiratete 1236 den englischen König Heinrich III.; Mutter des späteren englischen Königs Eduard I.
 Éléonore de Roye (Dame de Roye; 1535–1564), durch Heirat Fürstin von Condé; überzeugte Protestantin 

Siehe auch:
 Eleonore